Watkins Glen steht für:

 Watkins Glen, Ort im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Watkins Glen International, Rennstrecke bei Watkins Glen
 Watkins Glen State Park, Naturpark bei Watkins Glen